Мировая лига водного поло среди мужчин 2016 — 15-й турнир по водному поло в рамках мировой лиги водного поло. Квалификационный турнир проходил с 20 октября 2015 года по 15 мая 2016 года, а суперфинал с 21 по 26 июня 2016 года в городе Хойчжоу (Китай). Победителем турнира в десятый раз стала сборная Сербии.

Квалификационный турнир

Европейский отбор

Группа А

Группа В

Группа С

Интерконтинентальный отбор

Групповой раунд

Плей-офф

Матч за 5 место

Матч за 3 место

Финал квалификации

Суперфинал

Группа А

Группа В

Плей-офф

1/4 финала

1/2 финала. Матчи за 5-8 места

1/2 финала

Матч за 7 место

Матч за 5 место

Матч за 3 место

Финал

Итоговое положение

Ссылки 
 FINA
 Sports123

Мировая лига водного поло
2016 год в водном поло